Dubany ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Dubany, Gemeinde im Okres Pardubice
 Dubany, Ortsteil von Libochovice, Okres Litoměřice
 Dubany, Ortsteil von Vrbátky, Okres Prostějov
 Dubany, Ansiedlung von Pacetluky, Okres Kroměříž